Hiltrop bezeichnet

 einen Familiennamen
 Friedrich Hiltrop (1761–1833), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Hans Hiltrop (* 1918), Direktor und Vorstandssprecher der Thyssen Handelsunion
 Natascha Hiltrop (* 1992), deutsche Kleinkaliberschützin und Paralympionidin

 einen Ort
 Hiltrop Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch:
 Hiltrup